Hannibals Grab bezieht sich auf die Grabstelle des Feldherrn Hannibal und bezeichnet

 Hannibals Grab (Türkei), Örtlichkeit in der Türkei
 Hannibals Grab (Gemälde), Ölgemälde des Malers Eugen Bracht
 Hannibals Grab (Lüneburger Heide), geschützte Findlingsformation bei Wilsede in der Lüneburger Heide, Niedersachsen